RAN Women’s Sevens 2022 (kwiecień)
 RAN Women’s Sevens 2022 (listopad)